Abercrombie – szkocki klan
 Abercrombie – koń wyścigowy żyjący w latach 1975-2000

Toponimy 
 Abercrombie – miasto w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Abercrombie (ang. Abercrombie Township) – gmina w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Abercrombie – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Abercrombie – nazwa wioski rybackiej, z której powstał Liverpool

Osoby noszące nazwisko Abercrombie 
 Ian Abercrombie (1934–2012) – brytyjski aktor teatralny i filmowy
 Joe Abercrombie (ur. 1974) – brytyjski pisarz fantasy i montażysta filmow
 John Abercrombie (1944–2017) – amerykański gitarzysta jazzowy
 Neil Abercrombie (ur. 1938) – amerykański polityk, członek Partii Demokratycznej, gubernator Hawajów
 Patrick Abercrombie (1879–1957) – brytyjski architekt i urbanista
 Robert Abercrombie (1536–1613) – szkocki jezuita działający także w Polsce

Zobacz też 
 Abercrombie & Fitch – firma odzieżowa
 Abercrombie Point – przylądek w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Operacja Abercrombie – dwugodzinny rajd sił brytyjsko-kanadyjskich na francuską nadmorską miejscowość Hardelot przeprowadzony w nocy z 21 na 22 kwietnia 1942 roku